Amerikai Egyesült Államok
Morganton (Észak-Karolina)
Morganton (Georgia)
Morganton (Tennessee)